Краснозна́менськ () — назва населених пунктів у Росії.

 Краснознаменськ (Калінінградська область)
 Краснознаменськ (Московська область)